Иван Евреинов:
 Евреинов, Иван (в монашестве Ираклий; 1743—1815) — архимандрит Русской православной церкви.
 Евреинов, Иван Михайлович (1694—1724) — русский морской геодезист и путешественник, исследователь Камчатки и Курильских островов.
 Евреинов, Иван Михайлович (1781—1838) — первый директор Петербургского Технологического института; масон.